Unterhirschberg ist der Ortsname von

 Unterhirschberg (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Unterhirschberg (Pähl), Ortsteil der Gemeinde Pähl, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Hirschberg